Bakay ist der Familienname folgender Personen:

 Nick Bakay (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Şefik Bakay (1900–1983), türkischer Politiker
 Szilárd Bakay (1896–1947), ungarischer General während des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch: Bakaj